Виља де Кос има више значења:

 Општина Виља де Кос (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Виља де Кос (Виља де Кос, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику